Ранко́нь () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Ла-Рошфуко. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16274.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-западу от Парижа, в 100 км южнее Пуатье, в 20 км к востоку от Ангулема.

50 % территории коммуны занимают сельскохозяйственные угодья, 45 % — лес.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 375 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 251 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 190 были экономически активными, 61 — неактивными (показатель активности — 75,7 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 190 активных работали 174 человека (93 мужчины и 81 женщина), безработных было 16 (6 мужчин и 10 женщин). Среди 61 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Пьер (XII век)
 Башня Кресьек
 Замок Ранконь (XVI век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта